Карабиновка — топоним

Украина 
 Карабиновка — село,  Павлоградский район,  Днепропетровская область
 Карабиновка — село,  Носовский район,  Черниговская область